Pantograf este un termen care se poate referi la:
 Pantograf antic: dispozitiv de copiere a statuilor în Grecia antică;
 Pantograf (desen): dispozitiv de copiere a desenelor tehnice;
 Pantograf (transport): dispozitiv care asigură contactul dintre instalația electrică a unor vehicule electrice și rețeaua de alimentare.